Molekulska formula -{C16H18ClN3S}- se može odnositi na:

 Metiltioninijum hlorid
 Metilensko plavo

en:C16H18ClN3S